Lift Every Voice and Sing („Erhebt jede Stimme und singt“) ist ein Lied, das 1899 vom amerikanischen Autor James Weldon Johnson (1871–1938) als Gedicht verfasst und 1900 von seinem Bruder John Rosamond Johnson (1873–1954) vertont wurde. Es gehört zu den Kirchenliedern der Episkopalkirche der Vereinigten Staaten von Amerika und wird oft als die Nationalhymne der Afro-Amerikaner in den USA (Black National Anthem, früher The Negro National Anthem) bezeichnet.

Das Lied wurde und wird durch amerikanische Sängerinnen und Sänger vielfach interpretiert. Bei der Amtseinführung von Präsident Barack Obama im Jahr 2009 wurde die dritte Strophe des Gedichts bei der Segnung durch Reverend Joseph Lowery vorgetragen.

Text
Lift every voice and sing
Till earth and heaven ring,
Ring with the harmonies of Liberty;
Let our rejoicing rise
High as the listening skies,
Let it resound loud as the rolling sea.
Sing a song full of the faith that the dark past has taught us,
Sing a song full of the hope that the present has brought us,
Facing the rising sun of our new day begun
Let us march on till victory is won.

Stony the road we trod,
Bitter the chastening rod,
Felt in the days when hope unborn had died;
Yet with a steady beat,
Have not our weary feet
Come to the place for which our fathers sighed?
We have come over a way that with tears has been watered,
We have come, treading our path through the blood of the slaughtered,
Out from the gloomy past,
Till now we stand at last
Where the white gleam of our bright star is cast.

God of our weary years,
God of our silent tears,
Thou who has brought us thus far on the way;
Thou who has by Thy might Led us into the light,
Keep us forever in the path, we pray.
Lest our feet stray from the places, our God, where we met Thee,
Lest, our hearts drunk with the wine of the world, we forget Thee;
Shadowed beneath Thy hand,
May we forever stand.
True to our God,
True to our native land.

Einzelnachweise

Weblinks

Kirchenlied
Hymne